Les Renforts maléfiques est le neuvième tome de la série de bande dessinée Kaamelott, inspirée de la série télévisée éponyme, écrit par Alexandre Astier, dessiné par Steven Dupré et mis en couleurs par Roberto Burgazzoli.

Les Renforts maléfiques est également le deuxième tome du seul diptyque de la série de bande dessinée Kaamelott étant la suite et la conclusion du premier tome L'Antre du basilic.

Synopsis 
Arthur et ses compagnons, glorieux explorateurs de l’Antre Du Basilic, ont découvert le fabuleux trésor que l’épouvantable dédale recèle, redoublant la colère des monstres gardiens du lieu. Mais ils n’ont parcouru que la moitié du chemin…

Publication 
 Édition originale : 46 planches soit 48 pages,  x , Casterman, 2020 (DL 06/2020) .

Notes et références

Liens externes 
 

Album de la série Kaamelott
Album de bande dessinée sorti en 2020